Actinomyces provencensis es una especie de bacteria descubierta mediante Culturomics (un enfoque complementario a la metagenómica para el estudio del microbioma humano) y posterior secuenciación del genoma.

Es una bacteria anaeróbica facultativa. Las células son grampositivas, bacilos en forma de bastón, formación de esporas y motilidad. Fue descrita en base a la cepa SN12, la cual presenta una similitud de secuencia del 95.04 % con la cepa JCM 14871 de A. odontolyticus. Recibe su nombre específico en referencia a Provenza (Francia), donde se aisló la cepa.

A continuación se muestra el cladograma de la posición filogenética de A. provencensis con otros miembros de su género de acuerdo con S. Ndongo et al. (2017):

Referencias

Enlaces externos 

provencensis
Bacterias descritas en 2017